Шутько — українське прізвище.

Відомі носії:
 Шутько Єгор Йосипович — Герой Радянського Союзу.
 Шутько Микола Олексійович — український актор, народний артист України.
 Шутько Алла Костянтинівна — українська співачка і бандуристка, народна артистка України.

Українські прізвища